Яниково:

Польша 
 Яниково — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Иновроцлавский повят.
 Яниково — гмина (волость) в Польше, входит в Иновроцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство.

Россия 
 Яниково — деревня в Горномарийском районе Марий Эл